Привада — приманивание, прикармливание хищника к месту предполагаемой охоты на него
 Привада —  деревня в Пыталовском районе Псковской области, Гавровская волость